Attention ! Pirates ! est un livre-jeu écrit par François Thiéry en 1988, avec la participation de Marc-Henri Boisse, et édité par Magnard dans la collection C'est toi : C'est toi... l'aventurier, dont c'est le quatrième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu
Titre de la collection C'est toi
C'est toi... l'aventurier